Brake est un terme anglophone signifiant « frein ». Il peut également désigner :

Personne 

 Richard Brake, un acteur britannique.
 Brake Makaya, un musicien gabonais.
 Michael Brake, un rameur d'aviron néo-zélandais

Autres 
 Brake, une ville en Basse-Saxe en Allemagne.
 Brake, une zone non incorporée en Virginie-Occidentale.
 Brake Bros, une entreprise de distribution alimentaire en France et au Royaume-Uni.
 Brake, un film sorti en 2012.